La combustion est une réaction chimique exothermique  (c’est-à-dire accompagnée d’une production de chaleur et de lumière).
 Combustion d'un alcane.
 Combustion du carbone.
 Combustion érosive, Combustion transversale intérieure, Pression de combustion : termes aéronautiques.
 Chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.
 Moteur à combustion externe.
 Postcombustion dans un turboréacteur.
 Combustion thermonucléaire.
 Fusion du carbone.
 Fusion du néon.
 Fusion de l'oxygène.
 Fusion du silicium.
 Combustion est un roman policier américain de Patricia Cornwell publié en 1997. Son titre original est Point of Origin.
 Autodesk Combustion est un logiciel édité par la société Autodesk.